"Fonds" pode ser:
 La Chaux-de-Fonds, municípío suíço de Neuchatel
 Ruillé-Froid-Fonds, comuna francesa de Mayenne
 Fonds-Verrettes, comuna haitiana do Oeste
 La Chaux-de-Fonds/Le Locle, Urbanismo relojoeiro
 Condado de Fond du Lac, condado do Wisconsin
 La Bâtie-des-Fonds, comuna francesa de Drôme
 Fond du Lac, cidade do Wisconsin
 Trois-Fonds, comuna francesa de Creuse
 Fonds-des-Nègres, comuna haitiana de Nippes

Ver também
 Fonda

Desambiguações de topônimos